Los siguientes términos que empiecen por Roll pueden hacer referencia a:

Roll, un personaje en los videojuegos de Megaman.
Roll.EXE, un personaje en los videojuegos de Megaman Battle Network.
Roll Caskett,  un personaje en los videojuegos de Megaman Legend.
Roll Over Beethoven, un conocido éxito de 1956 del cantante y guitarrista Chuck Berry.
Roll It,  una canción escrita por Shontelle Layne y Sheldon Benjamin.
Roll With It, una canción de la banda de rock inglesa Oasis.
Roll Bounce,  una película de 2005 escrita por Norman Vance Jr. y dirigida por Malcolm D. Lee. 
Roll Deep, un colectivo grime británico.
Roll the Bones, es el título del decimocuarto álbum grabado en estudio por la agrupación canadiense de rock progresivo Rush.
Roll Martínez, un cantante, músico y guitarrista filipino.
Roll position, una posición usada en fisioterapia para hacer determinados estiramientos.